Este artigo contém um índice de clubes europeus de futebol do mais alto nível. A União de Federações Europeias de Futebol (ou UEFA) é o órgão administrativo e controlador do futebol europeu. É formada por 55 associações-membros, cada uma responsável pelo futebol no seu respectivo país.

Todos os países localizados inteiramente na Europa são membros, com as excepções do Mónaco e da Cidade do Vaticano. Sete países parcial ou inteiramente fora da Europa são também membros: Arménia, Azerbaijão, Rússia, Geórgia, Cazaquistão, Israel, Chipre e Turquia. O Reino Unido é dividido em quatro associações de futebol separadas: Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales; cada associação constitui-se como um membro separado da UEFA. As Ilhas Féroe, uma ilha autónoma pertencente à Dinamarca, também tem a sua própria associação de futebol que também é membro da UEFA. Países e territórios que não são reconhecidos pela maioria dos países europeus (como a Abecásia, Transnístria, Ossétia do Norte, República Turca do Norte do Chipre e Nagorno-Karabakh) não pertencem a UEFA. As ilhas de Guernsey, Jersey, Ilha de Man,, Ilhas do Canal, Svalbard e Jan Mayen (todas não são independentes) também não pertencem a UEFA. As equipes de Åland jogam tanto no campeonato sueco quanto no campeonato finlandês.

Albânia 
 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Albânia
 Escalão máximo: Campeonato Albanês de Futebol (Albanês: Kategoria Superiore)

Alemanha 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Alemã de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Alemão de Futebol (Alemão:  Bundesliga)

Andorra 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Andorrana de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Andorrano de Futebol (Catalão:  Lliga Nacional de Futbol)

Armênia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol da Armênia
 Escalão máximo: Campeonato Armênio de Futebol (Armênio: Բարձրագույն Խումբ)

Áustria 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Austríaca de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Austríaco de Futebol (Alemão: Österreichische Fußball-Bundesliga)

Azerbaijão

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Federações de Futebol do Azerbaijão
 Escalão máximo: Campeonato Azeri de Futebol (Azeri: Liga Yuksak)

Bélgica 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Belga de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Belga de Futebol (Nome oficial: Jupiler Pro League )

Bielorrússia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol da Bielorrússia
 Escalão máximo: Campeonato Bielorrusso de Futebol. (Bielorrusso latinizado: Vysshaya Liga)

Bósnia e Herzegovina 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Bósnia e Herzegovina
 Escalão máximo: Campeonato Bósnio de Futebol (Bósnio:  Premijer Liga)

Bulgária 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Búlgara de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Búlgaro de futebol (Búlgaro:  "А" Професионална футболна група)

Cazaquistão 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol do Cazaquistão
 Escalão máximo: Campeonato Cazaque de Futebol (Cazaque:  Қазақстан Премьер Лигасы )

Chipre 
 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol do Chipre
 Escalão máximo: Campeonato Cipriota de Futebol (Grego latinizado:  Liga Marfin Laiki)

Croácia

 País: 
 Associação de futebol: Federação Croata de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Croata de Futebol (Croata:  MAXtv Prva Liga )

Dinamarca 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Dinamarquesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Dinamarquês de Futebol (Dinamarquês:  Superligaen)

Escócia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Escocesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Escocês de Futebol (Inglês: Scottish Premier League)

Eslováquia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Eslovaca de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Eslovaco de Futebol (Eslovaco:  Corgoň Liga )

Eslovênia

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Eslovênia
 Escalão máximo: Campeonato Esloveno de Futebol (Esloveno:  Slovenska nogometna liga)

Espanha 
 País: 
 Associação de futebol: Real Federação Espanhola de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Espanhol de Futebol (Espanhol:  La Liga de Fútbol Profesional)

Estônia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Estoniana de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Estoniano de Futebol (Estoniano: Meiostriliiga)

Finlândia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Finlândia
 Escalão máximo: Campeonato Finlandês de Futebol (Finlandês: Veikkausliiga)

França 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Francesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Francês de Futebol (Francês: Ligue1)

Geórgia

 País: 
 Associação de futebol: Federação Georgiana de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Georgiano de Futebol (Georgiano:  უმაღლესი ლიგა)

Gibraltar

 País: 
 Associação de futebol: Federação Gibraltina de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Gibraltino de Futebol (Inglês: Gibraltar Premier League)

Grécia

 País: 
 Associação de futebol: Federação Helênica de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Grego de Futebol (Grego: Σούπερ Λίγκα )

Hungria 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Húngara de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Húngaro de Futebol (Húngaro: Nemzeti Bajnokság

Ilhas Faroe 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol das Ilhas Faroe
 Escalão máximo: Campeonato Faroês de Futebol (Faroês: Formuladeildin)

Inglaterra 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Inglaterra
 Escalão máximo: Campeonato Inglês de Futebol (Inglês: Premier League)

Irlanda

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Irlanda
 Escalão máximo: Campeonato Irlandês de Futebol (Irlandês: Sraith na hÉireann)

Irlanda do Norte 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Norte-Irlandesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Norte-Irlandês de Futebol (Inglês:  IFA Premiership )

Islândia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Islandesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Islandês de Futebol (Islandês:  Úrvalsdeild Karla)

Israel 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol de Israel
 Escalão máximo: Campeonato Israelense de Futebol (Hebraico latinizado:  Ligat Ha'Al)

Itália 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Italiano de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Italiano de Futebol (Italiano: Serie A)

Letônia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Letã de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Letão de Futebol (Letão:  Virslīga)

Liechtenstein

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol de Liechtenstein
 Escalão máximo: Taça de Liechtenstein Todos os clubes de Liechtenstein jogam na Suíça.

Lituânia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Lituana de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Lituano de Futebol (Lituano:  A Lyga)

Luxemburgo

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol de Luxemburgo
 Escalão máximo: Campeonato Luxemburguês de Futebol (Luxemburguês: Foussball Nationaldivisioun)

Macedônia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol da República da Macedônia
 Escalão máximo: Campeonato Macedônio de Futebol (Macedônio:  Фудбалска Лига македонска Прва )

Malta

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol de Malta
 Escalão máximo: Campeonato Maltês de Futebol (Maltês: Il-Kampjonat)

Moldávia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol da Moldávia
 Escalão máximo: Campeonato Moldávio de Futebol (Romeno:  Divizia Naţională)

Montenegro 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol de Montenegro
 Escalão máximo: Campeonato Montenegrino de Futebol (Montenegrino: Prva crnogorska fudbalska liga)

Noruega 
 País: 
 Associação de futebol: Associação Norueguesa de Futebol 
 Escalão máximo: Campeonato Norueguês de Futebol (Norueguês:  Tippeligaen)

País de Gales 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol do País de Gales
 Escalão máximo: Campeonato Galês de Futebol (Galês: Cynghrair Cymru)

Países Baixos 

 País: 
 Associação de futebol: Real Associação de Futebol dos Países Baixos
 Escalão máximo: Campeonato Neerlandês de Futebol (Neerlandês: Eredivisie)

Polônia
 País: 
 Associação de futebol: Associação Polonesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Polonês de Futebol (Polonês: Ekstraklasa)

Portugal 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Portuguesa de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Português de Futebol

República Tcheca

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da República Tcheca 
 Escalão máximo: Campeonato Tcheco de Futebol (Tcheco: 1. česká fotbalová liga)

Romênia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Romena de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Romeno de Futebol (Romeno: Liga 1)

Rússia 

 País: 
 Associação de futebol: União de Futebol da Rússia
 Escalão máximo: Campeonato Russo de Futebol (Russo:  Российская Премьер-Лига)

San Marino 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol de San Marino
 Escalão máximo: Campeonato Samarinês de Futebol (Italiano: campionato sammarinese di calcio)

Sérvia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação de Futebol da Sérvia
 Escalão máximo: Campeonato Sérvio de Futebol (Sérvio: Меридијан Суперлига)

Suécia 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Sueca de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Sueco de Futebol (Sueco: Allsvesnkan)

Suíça 

 País: 
 Associação de futebol: Associação Suíça de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Suíço de Futebol

Turquia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação Turca de Futebol
 Escalão máximo: Campeonato Turco de Futebol (Turco: Süper Lig)

Ucrânia 

 País: 
 Associação de futebol: Federação de Futebol da Ucrânia
 Escalão máximo: Campeonato Ucraniano de Futebol(Ucraniano latinizado: Vischa Liha)

Ver também 
 Clube de futebol

Ligações externas 
 
 
 

UEFA
Clubes de futebol primodivisionários de países da UEFA